Деку:

 Деку (род. 1977) — португальский футболист.
 Деку, Брэнсон (1892—1941) — американский фотограф и путешественник.
 Деку, Пьер (1775—1814) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон.